

Pessoas
Angelo Trento — historiador italiano
Denis Trento — esqui-alpinista italiano
Guido Trento — ator italiano

Náutica
Classe Trento — classe de cruzadores pesados operados pela Marinha Real Italiana
Trento — cruzador pesado pertencente à Marinha Real Italiana

Religião
Arquidiocese de Trento — circunscrição eclesiástica católica na comuna de Trento
Catedral de Trento — catedral italiana e sede da Arquidiocese de Trento
Cânone de Trento — livros bíblicos reconfirmados canônicos pelo Concílio de Trento
Concílio de Trento — concílio ecumênico da Igreja Católica ocorrido no contexto da Contrarreforma

Localidades

Brasil
Nova Trento — município brasileiro do estado de Santa Catarina

Itália
Trento — cidade italiana, capital da província autônoma de Trento
Tione di Trento — comuna italiana da região de Trentino-Alto Adige
Província de Trento — província autônoma da região italiana de Trentino-Alto Adige
Universidade de Trento — instituição acadêmica italiana em Trento

Outros
Principado Episcopal de Trento — estado extinto vinculado ao Sacro Império Romano-Germânico

Trenton (Nova Jérsei) — cidade e capital do estado norte-americano de Nova Jérsei
Trento (Agusan do Sul) — município da província filipina de Agusan do Sul

Desambiguação
Desambiguações de topônimos